Ива́н Бычко́в:
 Бычков, Иван Афанасьевич (1858—1944) — советский учёный-археограф и библиограф, член-корреспондент АН СССР.
 Бычков, Иван Дмитриевич (1873—1937) — депутат I-й Государственной думы от Уфимской губернии, член фракции Трудовиков.
 Бычков, Иван Никитич — московский дворянин, стольник, воевода, окольничий, дипломат.